Alice i Eventyrland er en berømt børnebog (originaltitel: Alice in Wonderland), der er filmatiseret flere gange.

Bogen 
 Alice i Eventyrland

Film og tv 
 Alice in Wonderland (film fra 1903), en britisk stumfilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1915), stumfilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1931), spillefilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1933), spillefilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1949), spillefilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1951), tegnefilm fra Disney
 Alice i Eventyrland in Paris, 1966 tegnefilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1966), tv-film
 Alice's Adventures i Eventyrland (film fra 1972), filmmusical
 Alice i eventyrland (film fra 1972). dansk børnefilm fra 1972 af Gert Fredholm
 Alice i Eventyrland (film fra 1976), porno filmmusical
 Alice i Eventyrland (film fra 1983), tv-film baseret på et Broadway-stykke
 Alice i Eventyrland (film fra 1985), spillefilm
 Alice i Eventyrland (film fra 1999), tv-film
 Alice i Eventyrland (film fra 2006)
 Alice i Eventyrland (film fra 2010), film af Tim Burton

Se også 
 Alice i Eventyrland-syndromet
 Alice i Eventyrland (Disneyland)
 Alice i Eventyrland (musical), en musical fra 1886